Brühlgraben ist der Name folgender Gewässer:

 Brühlgraben (Ablach), linker Zufluss der Ablach bei Reute, Gemeinde Sauldorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Brühlgraben (Bayerriedgraben), rechter Zufluss des Bayerriedgrabens (zum Seegraben, zur Egau) bei Oberbechingen, Gemeinde Bachhagel, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Brühlgraben (Donau), zwei linke Zuflüsse der Donau in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Brühlgraben (Donau, Donaueschingen), linker Zufluss der Donau unterhalb von Pfohren, Stadt Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis 
 Brühlgraben (Donau, Riedlingen), linker Zufluss der Donau in Riedlingen, Landkreis Biberach, Biberach
 Brühlgraben (Eger), im Unterlauf Zwinggraben, linker Zufluss der Eger (Wörnitz) an der Aumühle, Stadt Nördlingen, Donau-Ries-Kreis, Bayern
 Brühlgraben (Federsee), nordöstlicher Zufluss des Federsees (zur Kanzach) bei Tiefenbach, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Brühlgraben (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs (zur Weihung) beim Stadtteil Unterweiler, kreisfreies Ulm, Baden-Württemberg
 Brühlgraben (Fohrenstockgraben), linker Zufluss des Fohrenstockgrabens an dessen Mündung in die Ostrach (Donau) bei Rosna, Stadt Mengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Brühlgraben (Gailshofenerbach), linker Quellbach des Gailshofenerbachs bis zur Kläranlage von Ohrenbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Brühlgraben (Goldbachgraben) oder Riedgraben, linker Oberlauf des Goldbachgrabens bis zur Landesgrenze unterhalb von Benzenzimmern, Gemeinde Kirchheim am Ries, Ostalbkreis, Baden-Württemberg; dazu dessen rechten Quellbach bis vor Benzenzimmern (zum Goldbach (Eger))
 Brühlgraben (Grießbach), rechter Zufluss des Grießbachs (zur Donau) vor Erlhöfe, Gemeinde Marxheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Brühlgraben (Hirschgraben), rechter Zufluss des Hirschgrabens (zum Modenbach) bei Freisbach, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalzmit gegenüber der Brühlgraben-Mündung beginnendem → Brühlgraben (Modenbach)
 Brühlgraben (Horbach), linker Zufluss des Horbachs (zum Erlenbach) nach Gleiszellen-Gleishorbach, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Brühlgraben (Horloff), linker Zufluss des Nebenarms Horloff-Flutbach der Horloff bei Reichelsheim, Wetteraukreis, Hessen
 Brühlgraben (Jagst) – zwei Zuflüsse der Jagst in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Brühlgraben (Jagst, Lindorf), rechter Zufluss im Vorsee des Stausees Stockmühle bei Lindorf, Gemeinde Westhausen, Ostalbkreis
 Brühlgraben (Jagst, Gommersdorf), linker Zufluss gegenüber Gommersdorf, Stadt Krautheim, Hohenlohekreis
 Brühlgraben (Kessach), rechter Zufluss der Kessach nach Oberkessach, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Brühlgraben (Kesselgraben), linker Zufluss des Kesselgrabens (zum Walkenweiherbach, zur Wörnitz) im Scheckenweiher bei Segringen, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Brühlgraben (Krumbach), linker Zufluss des auch Altach genannten Krumbachs (zum Main) in Zell am Main, Landkreis Haßberge, Bayern
 Brühlgraben (Landgraben), rechter Zufluss des Landgrabens in Senden, Landkreis Neu-Ulm (zur Leibi), Bayern
 Brühlgraben (Lein), rechter Zufluss der Lein (zum Neckar) gegenüber Stetten am Heuchelberg, Stadt Schwaigern, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Brühlgraben (Lone), rechter Zufluss der Lone nahe Bernstadt, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Brühlgraben (Milz), Zufluss der Milz in Höchheim, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Brühlgraben (Modenbach), rechter Zufluss des Modenbachs nahe Freisbach, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalzjenseits der Mündung des → Brühlgraben (Hirschgraben) gelegene Graben-Fortsetzung bzw. -Überleitung zum Modenbach
 Brühlgraben (Mühlebach), rechter Zufluss des Mühlebachs (zum Saubach, zur Radolfzeller Aach) gegenüber Welschingen, Stad Engen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Brühlgraben zum Mühlibach, siehe unten →Oberer Brühlgraben
 Brühlgraben (Nahe), rechter Zufluss der Nahe (Rhein) nahe Durchroth, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Brühlgraben (Neckar) – drei Zuflüsse des Neckars in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Brühlgraben (Neckar, Epfendorf), linker Zufluss bei Epfendorf, Landkreis Rottweil
 Brühlgraben (Neckar, Börstingen), linker Zufluss aus Börstingen, Gemeinde Starzach, Landkreis Tübingen
 Brühlgraben (Neckar, Pliezhausen), linker Zufluss bi Pliezhausen, Landkreis Reutlingen
 Brühlgraben (Rhein), rechter Zufluss des Hochrheins bei Gailingen am Hochrhein, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Brühlgraben (Ringgenbach), linker Teilungslauf des Ringgenbachs (zur Ablach) nahe Ringgenbach, Stadt Meßkirch, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Brühlgraben (Röhlinger Sechta), rechter Zufluss der Röhlinger Sechta vor Dalkingen, Gemeinde Rainau, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Brühlgraben (Röttenbach), rechter Zufluss des Röttenbach (zur Wörnitz) bei Burgstall, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Brühlgraben (Schaffhausener Bächlein), rechter Zufluss des Unterlaufs des Schaffhausener Bächleins (zum Hahnenbach, zur Kessel) gegenüber Thurneck, Gemeinde Mönchsdeggingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Brühlgraben (Schandelbach), rechter Zufluss des Schandelbachs bei Altenhaßlau, Gemeinde Linsengericht, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Brühlgraben (Schleidgraben), rechter Zufluss des Schleidgrabens (zum Spiegelbach) nach Mörzheim im kreisfreien Landau in der Pfalz, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Brühlgraben (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (Schussen) bei Ergeten, Gemeinde Bodnegg, Kreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Brühlgraben (Schwarzenbach), linker Zufluss des Schwarzenbachs (zur Schlichem) bei Irslingen, Gemeinde Dietingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Brühlgraben (Sieg), rechter Zufluss der Sieg gegenüber Freusburger Mühle (Kirchen), Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Brühlgraben (Spiegelbach), rechter Zufluss des Spiegelbachs (zum Michelsbach) bei Bellheim, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Brühlgraben (Tierbach), rechter Zufluss des Tierbachs (linker Oberlauf der Ette) bei Lentersweiler, Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Brühlgraben (Triefenbach), rechter Zufluss des Triefenbachs (zum Kropsbach) nahe Gommersheim, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Brühlgraben (Vorarlberger Rheintalbinnenkanal), rechter Zufluss des hier noch Koblacher Kanal genannten Vorarlberger Rheintalbinnenkanals bei Altach, Bezirk Feldkirche, Vorarlberg
 Brühlgraben (Wörnitz), rechter Zufluss der Wörnitz bei Weiltingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Brühlgraben (Zusam), rechter Zufluss der Zusam bei Kühbach, Markt Dinkelscherben, Landkreis Augsburg, Bayern

 Oberer Brühlgraben, rechter Zufluss des Mühlibachs (zum Hochrhein) beim Hof Stutengarten, Gemeinde Öhningen, Landkreis Konstanz

Siehe auch:
 Brühlbach
 Brühlbächle
 Brühlwiesengraben
 Brühlsgraben
 Brüllgraben